

События 
 В Риме консульство Квинта Марция Тремула (плебей) и Публия Корнелия Арвины (патриций), диктатор , начальник конницы Публий Деций Мус, цензоры Гай Юний Бубульк Брут (плебей) и Марк Валерий Максим (патриций).
 Герники объявили войну Риму, консул Квинт Марций разбил их, крупная победа войск консулов над самнитами, триумф Квинта Марция за герников.
 Рим и Карфаген заключили договор о разделе сфер влияния, по которому Рим не мог присоединять территории на Сицилии, а Карфаген — на Апеннинском полуострове.
 Архонт-эпоним Коройб в Афинах.
 Эпикур основал в Афинах свою философскую школу.
 Деметрий I Полиоркет напал на Кипр, в битве при Саламине победил Менелая (брата Птолемея I Сотера) и захватил весь остров. В честь этой победы создана статуя Ника Самофракийская.
 Диадохи Александра Македонского объявили себя самостоятельными правителями и начали войну друг с другом.
 Антигон I Одноглазый стал соправителем Сирии и Малой Азии вместе с сыном Деметрием I Полиоркетом.
 Царём Вавилона и Сирии стал Селевк I Никатор («Завоеватель») (ок.358-280).
 Царём Македонии стал Кассандр (355—297).
 Диадох Лисимах принял титул царя Фракии и присоединил к своему царству земли гетов.
 Фараоном и царём Египта стал Птолемей I Сотер (367—283).
 Наварх Евмел провёл операцию против пиратов в Крыму, очистив побережье от Феодосии до Херсонеса.
 Царство Юэ на севере современного Фуцзяня было захвачено царством Чу.
 Победа царства Цинь над армиями Чжао, Хань и Вэй (дата — неточно), присоединение значительных территорий.

См. также